

Codici 
 vbb – codice ISO 639-3 della lingua southeast babar

Trasporti 
 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg –, società di trasporto ferroviario tedesca dei Länder Berlino e Brandeburgo